Елизавета Кирилловна Елагина (7 мая 1996, Одинцово, Московская область) — российская футболистка, игрок в пляжный футбол, полузащитница. С 2016 года ведёт тренерскую деятельность. В настоящее время является тренером ЖФК "Локомотив" U-15 (г.Москва).

Биография 
Воспитанница спортивной школы «Арион» (Московская область), первый тренер — Сергей Померко. В юношеском возрасте выступала за дублирующие составы клубов высшей лиги «Зоркий» и «Россиянка», становилась неоднократным призёром первенства России среди дублирующих составов. В 2015 году, совместно с дублирующим составом ФК "Россиянка", стала победителем Первенства России среди дублирующих составов команд Высшей лиги. В составе юношеской сборной Московской области стала победительницей Спартакиады молодёжи России (2015) и неоднократно была призёром и победителем первенств России в разных возрастах.

На взрослом уровне выступала в командах «Одинцово» и «Спарта-Свиблово» (Москва). В составе «Спарты» становилась победительницей первого дивизиона России (2017) и второго дивизиона (2018). Также вместе со «Спартой» принимала участие в играх чемпионата России по пляжному футболу.

В начале 2019 года перешла в клуб высшей лиги «Рязань-ВДВ». Дебютный матч на высшем уровне сыграла 20 апреля 2019 года против «Енисея», заменив на 91-й минуте Кристину Машкову. В составе рязанского клуба стала финалисткой Кубка России и участницей Лиги Чемпионов УЕФА (2019г).

Провела 3 матча в составе молодёжной (до 19 лет) сборной России в 2014 году, в рамках отборочного раунда Чемпионата Европы. Победительница турнира «Кубанская весна-2014». 

В 2016г. окончила с красным диплом "Училище Олимпийского резерва #2"  (г. Звенигород), позже получила и Высшее физкультурное образование. Во время выступлений за любительские клубы работала в Москве детским тренером (ФШ «Юниор»).

С 2020г возобновила тренерскую карьеру. Работала в нескольких коммерческих футбольных школах г.Санкт-Петербурга.
В настоящее время является тренером ЖФК "Локомотив" U-15. В 2022 году основала школу женского футбола и одноименную женскую футбольную команду "E-team", где является Главным тренером. Ведёт частную тренерскую деятельность.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте Федерации футбола Московской области
 Профиль на сайте ФШ «Юниор»

Футболистки России
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»